Совхо́з и́мени Ле́нина — распространенное наименование совхозов и других сельских хозяйств, применявшееся в разных регионах СССР, включая как РСФСР, так и все другие союзные республики. После распада СССР и ликвидации системы Советов совхозы и колхозы были преобразованы в хозяйственные общества, однако многие из них, тем не менее, сохранили свои наименования. Кроме того, некоторые сельскохозяйственные предприятия имени Ленина, как и другие совхозы, дали свои названия населённым пунктам.

Совхозы (сельскохозяйственные предприятия) 
 ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Ленинском районе Московской области на 23 километре Каширского шоссе.
 ЗАО «Имени В. И. Ленина» в Переславском районе Ярославской области (пос. Горки).
 ОАО «Совхоз имени Ленина» в Курганской области, с. Нижнее, Куртамышского района.
 «Совхоз имени Ленина», см. село Тополево, Хабаровский край.

Населённые пункты 
 Совхоз имени Ленина — село, Дзержинского района Калужской области
 Посёлок Совхоза имени Ленина — населённый пункт в Ленинском районе Московской области;
 Совхоз имени Ленина — посёлок Ленинского сельского округа Старожиловского района Рязанской области
 Центральное Отделение Совхоза имени Ленина — посёлок Ленинского сельсовета Мордовского района Тамбовской области

Муниципальные образования 
 Сельское поселение Совхоз им. Ленина — муниципальное образование в Ленинском районе Московской области

См. также 
 Колхоз имени Ленина

Объекты, названные в честь Владимира Ленина